San Próspero hace referencia a varios artículos:

Personas
 Próspero (obispo), santo y obispo de Tarragona.
 Próspero de Aquitania, santo y discípulo de Agustín de Hipona.